Stazione di Pankow (oggi stazione di Berlin-Pankow) sulla Stettiner Bahn;
 Stazione di Pankow sulla linea U2 della metropolitana;
 Stazione di Pankow (Vinetastraße) (oggi stazione di Vinetastraße) sulla linea U2 della metropolitana;
 Stazione di Pankow-Heinersdorf sulla Stettiner Bahn.